Campo Lara peut désigner :

Campo Lara : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Lagunillas dans l'État de Zulia ;
 Campo Lara : capitale de la paroisse civile de Campo Lara, dans la municipalité de Lagunillas dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme